Étienne Giraud peut désigner :
 Étienne Giraud (1752-?), un homme politique français ;
 Étienne Giraud (1779-1804), un officier de marine français ;
 Étienne Giraud (1865-1920), un ancien pilote automobile français.